Răduțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răduțești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Răduțești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți